Са́ркола () — финская фамилия. Известные носители:

 Саркола, Аско (род. 1945) — финский актёр и режиссёр.
  (1910—1970) — финский писатель.